Gründleinsloch ist der Name folgender Quellen:

 Gründleinsloch (Castell), Quelle bei Castell im Landkreis Kitzingen, Bayern
 Gründleinsloch (Donnersdorf), Quelle bei Donnersdorf im Landkreis Schweinfurt, Bayern

Siehe auch:
 Gründelsloch